Migas (spinnen), een geslacht van spinnen
 Migas (gerecht), Spaans/Portugees traditioneel gerecht